OSW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orsk (Russia)